Die 2. Handball-Bundesliga (Frauen) startete auch in der Saison 1998/99 mit einer Nord- und einer Südstaffel.

Saisonverlauf 
Aus der Staffel Nord stieg der VfL Oldenburg, aus der Staffel Süd die TSG Ketsch in die 1. Bundesliga auf.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: VfL Oldenburg.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: SV Berliner VG 49 und SV Union Halle-Neustadt.
Absteiger in die Regionalligen: VfL Oldesloe (Rückzug), MTV Peine und Holstein Kiel.
Aufsteiger aus den Regionalligen: SC Germania List und TSV Ellerbek.

Entscheidungen

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: TSG Ketsch.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: -
Absteiger in die Regionalligen: Eintracht Baunatal und 1. FC Köln.
Aufsteiger aus den Regionalligen: Frisch Auf Göppingen, SG 09 Kirchhof und TuS Weibern.

Entscheidungen

Weblinks 
 Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen
 Handball-Archiv.de

1998
Handballsaison 1998/99